Stefano Durazzo è il nome di alcuni membri della famiglia genovese di origine albanese dei Durazzo:

Stefano Durazzo (cardinale) (1594-1667), cardinale e arcivescovo;
Stefano Durazzo (doge) (1668-1744), doge della Repubblica di Genova nel biennio 1734-1736.